Позолоченный век:
 Позолоченный век — эпоха в истории США (конец XIX в.).
 «Позолоченный век» — сатирический роман, написанный Марком Твеном и Чарлзом Дадли Уорнером.
 «Позолоченный век» — американский телесериал 2022 года.